Osmylops är ett släkte av insekter. Osmylops ingår i familjen Nymphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Osmylops